Лядецкий Переезд — деревня в Гдовском районе Псковской области России, Добручинская волость.
 Лядецкий переезд — разъезд на Октябрьской железной дороге в Гдовском районе Псковской области России